Regno Unito
 Stockport – borgo metropolitano della Grande Manchester
 Stati Uniti d'America
 Stockport – città della Contea di Van Buren, Iowa
 Stockport – città della Contea di Columbia, New York
 Stockport – villaggio della Contea di Morgan, Ohio